Премьера девятого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто» состоялась 19 сентября 2015 года на канале BBC One с показа серии «Ученик волшебника», а заключительный эпизод «С дьявольским упорством» вышел в эфир 5 декабря 2015 года. Производство сезона возглавили ведущий сценарист и исполнительный продюсер Стивен Моффат совместно с исполнительным продюсером Брайаном Минчином. Сезон является девятым по счёту со времени возвращения сериала на экраны в 2005 году и тридцать пятым за всю его историю.

Это второй сезон с Питером Капальди в роли Двенадцатого Доктора — инопланетного Повелителя времени, путешествующего во времени и пространстве в ТАРДИС, имеющей вид британской полицейской будки 60-х годов XX века. Его спутницу Клару Освальд играет Дженна Коулман, для которой этот сезон стал третьим и последним. Мэйси Уильямс исполнила роль возвращающегося персонажа Эсхильды — девушки-викинга, которую Доктор сделал бессмертной, что отразится на событиях по ходу сезона. Сюжетной аркой сезона послужило пророчество о загадочном создании Гибриде, являющемся комбинацией двух великих воинских рас. Расследование этой тайны приводит Доктора на его родную планету Галлифрей, которая была утеряна с тех пор, как сериал вернулся в 2005 году, а в конце этого сезона возвращена обратно.

Стивен Моффат написал сценарии для четырёх серий и стал соавтором ещё двух. Другими авторами сценариев данного сезона являются Тоби Уитхауз, Джейми Мэтисон, Кэтрин Тригенна, Питер Харнесс, Марк Гейтисс и Сара Доллард. В производстве сезона участвовали четыре новых режиссёра и два ранее работавших над сериалом. Съёмочный процесс начался 5 января 2015 года и закончился 29 августа 2015 года. Девятый сезон был тепло встречен фанатами и критиками, многие из которых назвали его сильнейшим сезоном в сериале. Особой похвалой были отмечены работа сценаристов и режиссёров, структура сезона, а также актёрская игра Питера Капальди, Дженны Коулман и Мэйси Уильямс.

Список серий 

Сезон открывает двухсерийная история впервые со времени выхода шестого сезона в 2011 году. Также впервые в возрождённом сериале половина эпизодов сформирована в многосерийные истории; шесть из двенадцати эпизодов составляют три двухсерийные истории, оставшиеся шесть — одиночные.

Приквелы 
Оба мини-эпизода являются приквелами к серии «Ученик волшебника».

Актёрский состав 

Девятый сезон стал вторым по счёту для Питера Капальди, играющего двенадцатое воплощение Доктора. Дженна Коулман сыграла в своём третьем и последнем сезоне роль Клары Освальд.

В Doctor Who Magazine было подтверждено, что Мишель Гомес вернётся в роли Мисси, женского воплощения Мастера, которая была главным антагонистом восьмого сезона. В феврале 2015 года стало известно, что Мисси появится в двухсерийной истории «Ученик волшебника»/«Фамильяр ведьмы», открывающей сезон.

В январе 2015 года было объявлено об участии Пола Кэя в первом съёмочном блоке. Позже к нему присоединились Аршер Али, Морвен Кристи, Нил Финглтон, Софи Стоун и Стивен Робертсон.

Джемма Редгрейв вернулась в роли дочери Бригадира Летбриджа-Стюарта Кейт Стюарт в нескольких эпизодах. Было подтверждено о появлении Келли Хантер, Джей Гриффитс и Клэр Хиггинс в открывающей серии. Хантер прежде сыграла роль Архитектора Прокламации теней в серии «Украденная Земля», тогда как Хиггинс исполнила роль верховной жрицы Сестёр Карна Охилы в мини-эпизоде «Ночь Доктора». Другими приглашёнными актёрами стали Джейми Рид-Куоррелл, Дэниел Хоффман-Гилл и Джои Прайс.

30 марта стало известно, что в съёмках примут участие Мэйси Уильямс, Руфус Хаунд, Том Стуртон, Эрион Бакаре и Струан Роджер. 19 апреля объявили, что актёр Дэвид Скофилд исполнит роль бога Одина. 8 мая стало известно о возвращении Ингрид Оливер в роли Осгуд в двухсерийной истории с зайгонами «Вторжение зайгонов»/«Преображение зайгонов», несмотря на гибель её персонажа в предыдущем сезоне. 4 июня было объявлено, что во «Вторжении зайгонов» также появится Ребекка Фронт, игравшая с Питером Капальди в телесериале «Гуща событий». 10 июня объявили, что Джойван Уэйд вернётся в роли Ригси из серии «Плоскость». 5 августа стало известно, что Рис Ширсмит сыграет в эпизоде Марка Гэтисса «Не спите больше». Робин Соанс получил роль в эпизоде «Узри ворона», до этого появлявшийся в серии «Хранитель Тракена».

Джулиан Блич вновь вернулся к роли создателя далеков Давроса, в последний раз появлявшийся в финале четвёртого сезона «Украденная Земля»/«Конец путешествия». 28 сентября было объявлено, что фронтмен группы Slipknot Кори Тейлор примет участие в съёмках эпизода «Перед потопом» в качестве рёва Короля-Рыбака.

Производство

Сценарии и разработка 
Вскоре после окончания восьмого сезона Стивен Моффат заявил, что начал работу над открывающей историей для девятого сезона. Чуть позже стало известно, что одну из серий напишет Кэтрин Тригенна, в прошлом работавшая над «Торчвудом». Ещё до премьеры восьмого сезона в выпуске Doctor Who Magazine № 475 Моффат обещал устроить огромный клиффхэнгер в предпоследней серии данного сезона.

Поскольку дата выхода этого сезона пришлась на 10-летний юбилей возрождённого «Доктора Кто», BBC совместно с Моффатом, который делает это каждый год, попросили бывшего главного сценариста и исполнительного продюсера Расселла Ти Дейвиса вновь поработать над сериалом, однако тот дал вежливый отказ. Дейвис также поделился мыслями, что благодаря успеху возрождённого шоу, его теперь больше не смогут когда-либо закрыть. Однако несмотря на комментарии, данные Radio Times, в интервью на радио BBC 2 неделю спустя Дейвис заявил, что всё же заинтересован в написании «Доктора Кто», в частности фильма.

В январе 2015 года было объявлено, что сценаристом первого производственного блока стал Тоби Уитхауз, прежде написавший для сериала четыре эпизода. 14 марта Марк Гейтисс подтвердил, что напишет одну серию для сезона. 30 марта объявили, что Джейми Мэтисон, работавший над двумя эпизодами предыдущего сезона, станет автором «Девочки, которая умерла» совместно с Моффатом. В мае стало известно о возвращении Питера Харнесса, писавшего эпизод для восьмого сезона, который выступит сценаристом двухсерийной истории. Также над сезоном поработает новая сценаристка Сара Доллард, которая напишет десятую серию.

Шесть из двенадцати эпизодов были сформированы в двухсерийные истории, что позволило узреть возвращение клиффхэнгеров. Моффат также заметил, что некоторые эпизоды просто связаны, но не представляют собой двухсерийки в традиционном понимании.

В апреле 2015 года Стивен Моффат подтвердил, что сериал будет идти как минимум на протяжении ещё пяти лет, тем самым продлевая его до 2020 года.

Съёмки 

Съёмки девятого сезона начались 5 января 2015 года в Кардиффе с серий «На дне озера» и «Перед потопом», составивших первый съёмочный блок. Первая читка сценария состоялась 18 декабря 2014 года.

В начале января 2015 года появилась информация о том, что режиссёр Дэниел О’Хара снимет два 50-минутных эпизода для сезона, что позднее подтвердил официальный сайт сериала. Режиссёром второго съёмочного блока, куда вошли серии, открывающие сезон, выступила Хетти Макдональд, прежде снявшая серию третьего сезона «Не моргай». Съёмки прошли в феврале на острове Тенерифе, Испания. 30 марта стало известно, что Эд Базалджетт срежиссирует два эпизода, один по сценарию Джейми Мэтисона и Стивена Моффата, а другой — Кэтрин Тригенны. 8 мая было объявлено о начале съёмок двухсерийной истории Питера Харнесса под руководством Дэниела Неттхейма. 10 июня стартовали съёмки серии «Узри ворона», написанной Сарой Доллард и срежиссированной Джастином Молотниковым. 1 июля было подтверждено, что Рэйчел Талалэй вернётся и снимет финальные эпизоды сезона, съёмки которых прошли в июле и августе. Команда сериала посетила остров Фуэртевентура (Испания) в конце августа для съёмок внешних сцен для этих двух эпизодов. Съёмочный процесс сезона завершился 29 августа 2015 года.

Производственные блоки в хронологическом порядке:

Рекламная кампания 
9 июля 2015 года был выпущен первый трейлер к сезону с подтверждением даты выхода первой серии «Ученик волшебника». В тот же день Питер Капальди, Дженна Коулман, Мишель Гомес и Стивен Моффат появились на San Diego Comic-Con International в поддержку сезона. 12 августа вышел второй трейлер к сезону. 11 сентября в Сети стал доступен мини-эпизод, служащий прологом к сезону. Приквел «Медитация Доктора» был эксклюзивно показан в кинотеатрах с прокатом финальных серий предыдущего сезона.

Показ

Рейтинги

Издания на DVD и Blu-ray 
Рождественский спецвыпуск «Последнее Рождество» вышел отдельным DVD и Blu-ray-изданием 26 января 2015 года. Первые шесть серий сезона были выпущены на DVD и Blu-ray 2 ноября (Регион 2), 3 ноября (Регион 1) и 4 ноября 2015 года (Регион 4). Помимо них издание также включает в себя три выпуска программы «Доктор Кто: Дополнительно». Релиз оставшихся шести эпизодов состоялся 4 января (Регион 2), 26 января (Регион 1) и 13 января 2016 года (Регион 4). Издание полного девятого сезона, включающее спецвыпуски «Последнее Рождество» и «Мужья Ривер Сонг», увидело свет 7 марта (Регион 2), 5 апреля (Регион 1) и 9 марта 2016 года (Регион 4).

Критика и отзывы 
Девятый сезон удостоился положительной реакции критиков. Сезон имеет 90 % рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes со средней оценкой 8,27 из 10 на основе 17 обзоров. Сезон выиграл ежегодно вручаемую сайтом премию Golden Tomato Award, заняв первое место в категории «лучшие отзывы критиков о фантастическом, фэнтези или хоррор-сериале». Отзывы к отдельным сериям также оказались преимущественно положительными, с рейтингом от 80 % до 95 %. Особое одобрение критики выразили в сторону серии «Ниспосланный с небес», назвав ставший классикой эпизод одним из лучших не только в своём сезоне, но и во всём сериале. Эпизод Марка Гэтисса «Не спите больше» вызвал неоднозначную реакцию, собрав 61 % положительных рецензий, всё же считаясь по меркам сайта «свежим».

В своих обзорах к различным сериям сезона многие критики отозвались о девятом сезоне как о лучшем в сериале. IGN назвал его «очень сильным сезоном „Доктора Кто“ — возможно лучшим в возрождённом сериале». New York Magazine заявил, что это был «во многом блестящий сезон, возможно даже лучший с момента возвращения шоу на экраны». Подводя итоги, The A.V. Club утверждал, что «„Доктор Кто“ снова на высоте, и данный сезон представляет собой лучшую комбинацию разума и сердца этого шоу», в то время как TV Equals назвал девятый сезон одним из лучших за последние несколько лет.

Саундтрек 

Официальный саундтрек, написанный композитором сериала Мюрреем Голдом, был выпущен студией Silva Screen Records 27 апреля 2018 года. Музыкальное сопровождение ко всем 12 эпизодам сезона содержится на четырёх дисках издания, один из которых полностью посвящён серии «Ниспосланный с небес», а последний включает музыку из рождественского спецвыпуска «Мужья Ривер Сонг».

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт сериала

Сезоны телесериала «Доктор Кто»
Эпизоды с Двенадцатым Доктором
Списки:Доктор Кто
Телесезоны 2015 года